L'abréviation R2, R-2, R.2 ou R02 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 BAP Casma (R-2), un sous-marin de la Marine péruvienne ;
 Fiat R.2, un avion de reconnaissance italien ;
 HMS R2, un sous-marin de la Classe R de la Royal Navy ;
 HMS Zest (R02), un destroyer de la Classe Z de la Royal Navy ;
 R-2, un des premiers missiles soviétiques ;
 TACAM R-2, un canon automoteur roumain.

Informatique et télécommunications 
 R2 signalling, une solution de signalisation téléphonique des années 1960-70 ;
 Radare2, un logiciel de rétro-ingénierie pour les systèmes Unix ;
 2 en anglais, une seconde version d'un logiciel ; par exemple : Windows Server 2012 R2.

Jeux 
 Resistance 2, un FPS (jeu de tir à la première personne) sur PS3 ;
 R2, une touche sur les manettes des consoles PlayStation ;
 R2, un élément de couloir où des personnes aiment se retrouver entre amis.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque: Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Classe ATC R02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Gangrène, non classée ailleurs (R02), d'après la classification internationale des maladies.

Mathématiques
 ℝ, l'ensemble des couples de nombres réels ;
 R2 (statistiques, régression linéaire) est appelé coefficient de détermination et correspond au rapport variabilité expliquée par la régression/variabilité totale.

Météorologie
 R2 ou Risque froid 2%, température minimale, en moyenne journalière, atteinte ou dépassée statistiquement deux fois par siècle.

Robotique
 Robonaut 2, un robot d'assistance aux astronautes développé par la NASA.

Zoologie
 R2, seconde nervure issue de la division de la nervure radiale, dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Sports 
Randonnée
 Sentier de grande randonnée R2 sur l’île de La Réunion. 

Sport automobile
 EMW R2, un modèle de Formule 1 ;
 Jaguar R2, un modèle de Formule 1 de l’écurie Jaguar Racing.

Télévision et cinéma 
 R2-D2, un robot de la saga Star Wars.

Transport 
Automobiles
 ORA R2, un modèle du constructeur chinois Great Wall Motors ;
 Subaru R2, un modèle du constructeur japonais Subaru ;
 Subaru R-2, un modèle du constructeur japonais Subaru.

Aviation/Aéronautique
 Dornier Do R2, un hydravion de ligne allemand ;
  (anciennement) ;
 .

Moto
 BMW R 2, un modèle du constructeur allemand BMW.

Routes et autoroutes
  Ring belge R2, une autoroute belge, périphérique inachevé d'Anvers ;
  Autoroute espagnole R-2 reliant Madrid à Guadalajara ;
  Voie rapide slovaque R2 reliant Trenčín  à Košice.
Signalisation
 Feux de balisage et d'alerte R2 en France.

Train
  Ligne R2 des Rodalia de Barcelone, une ligne de train de banlieue de Barcelone.

Notes et références

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres